Osoby o tym nazwisku:
 Anastasija Donika – łotewska siatkarka
 Witalij Donika – ukraiński hokeista